Trofeo Laigueglia 2018 var den 55. udgave af cykelløbet Trofeo Laigueglia. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. februar 2018. Det blev vundet af Moreno Moser, der kørte for det italienske landshold.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lasse Norman Hansen kørte for 
Kasper Asgreen kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for 
Alexander Kamp kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Jesper Schultz kørte for 
Torkil Veyhe kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2018
UCI Europe Tour 2018